Lucio Cornelio Balbo puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Lucio Cornelio Balbo el Mayor.— Cónsul en el año 40 a. C. Partidario de Julio César.
 Lucio Cornelio Balbo el Menor.— Militar y triunfador, sobrino de Balbo el Mayor.